Con il nome di Matteo Orsini si identificano i seguenti appartenenti alla famiglia romana Orsini:
Matteo Rosso Orsini, detto Il Grande (1178-1246), signore di Vicovaro, Licenza, Bardella, Cantalupo, Roccagiovine;
Matteo Orsini (1197-1260), conte di Cefalonia;
Matteo Rosso Orsini di Montegiordano (†1282), senatore di Roma (1279) e podestà di Siena (1281);
Matteo Orsini, detto Rubeo (? – 1305), cardinale dal 1262;
Matteo Orsini, O.P. (? – 1340), domenicano, cardinale dal 1327;